Grand Prix Series 2018 – GPS 2 – drugi turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2018, który odbył się w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 roku w Marcoussis.

Informacje ogólne 
Rozegrane w Centre national du rugby w Marcoussis zawody były drugim turniejem sezonu 2018 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na trzy czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – czołowa ósemka awansowała do ćwierćfinałów, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na podstawie wyników poprzedniego turnieju. Zawody zostały rozegrane wraz z pierwszym turniejem żeńskich ME.

W transmitowanym w Internecie turnieju triumfowali reprezentanci Irlandii, podobnie jak w pierwszym turnieju pokonując w finałowym pojedynku Niemców.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

G
2018 we Francji
Rugby union we Francji